

Santi
Sant'Ivo di Kermartin (Yves), patrono degli avvocati, festeggiato il 19 maggio;
Sant'Ivo di Ramsey (o Sant'Ivo dell'Huntingdonshire), patrono dei notai, vescovo inglese, festeggiato il 24 aprile;
Sant'Ivo di Chartres (Yves), vescovo, commemorato il 23 dicembre.

Edifici
Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, Roma
Chiesa di Sant'Ivo dei Bretoni, Roma
Chiesa di Sant'Ivone degli Avvocati, a Napoli

Opere d'arte
Sant'Ivo di Masaccio